Stadsroutes:
s100 (Amsterdam), stadsroute in Amsterdam
S100 (Den Haag), stadsroute in Den Haag
S100 (Nijmegen), stadsroute in Nijmegen
S100 (Rotterdam), stadsroute in Rotterdam
S100 (Heerlen), stadsroute in Heerlen (Binnenring Parkstad)

S100-bus, toegepast in de Altair 8800 microcomputer